Kebnekajse kan syfta på:

Kebnekajse – äldre stavning på det svenska fjället Kebnekaise
Kebnekajse (musikgrupp) – ett svenskt rockband